13-я церемония вручения наград премии «Империя» за заслуги в области кинематографа за 2007 год состоялась 9 марта 2008 года в Grosvenor House Hotel (Лондон, Великобритания). Лауреаты были определены по итогам голосования аудиторией журнала «Empire».

Наибольшее число наград получил фильм «Искупление» — 3 (Лучший британский фильм, Лучший актёр, Лучшая актриса). Фильмы «Гарри Поттер и Орден Феникса» и «Искупление» были представлены в наибольшем числе номинаций — 6.

Список лауреатов и номинантов

Специальные награды 
 "Вдохновение премии «Empire» — Гильермо Дель Торо
 Легенда «Empire» — Юэн Макгрегор
 '''За вклад в развитие британского кино — Шейн Медоуз

Примечания

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов на официальном сайте
 13-я церемония на сайте IMDb

2008
События 9 марта
Март 2008 года
Кинопремии 2008 года
2008 год в Лондоне